El término Fashchivka puede referirse a:

Fashchivka (Alchevsk), asentamiento urbano en el raión de Alchevsk del óblast de Lugansk (Ucrania). 
Fashchivka (Rovenki), asentamiento urbano en el raión de Rovenki del óblast de Lugansk (Ucrania). 
Fashchivka (Ternópil), pueblo en el óblast de Ternópil (Ucrania).